Carnide (Lisboa) — freguesia no concelho de Lisboa, Portugal
Carnide (Pombal) — freguesia no concelho do Pombal, Portugal;
Carnide (Metro de Lisboa) — estação do Metropolitano de Lisboa

Desambiguações de topônimos